Kepala Siring (Tanjung Sakti Pumu), een plaats in Indonesië
Kepala Siring (Curup Tengah), een plaats in Indonesië
Kepala Siring (Kikim Tengah), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing